Китаев — русская фамилия.

Китаев

А 
 
 Китаев, Алексей Юрьевич (род. 1963) — советский, российский и американский учёный-физик.
 Китаев, Андрей Вячеславович (род. 1951) — советский и американский джазовый пианист, педагог.

В 
 Китаев, Валентин Евгеньевич (1918—1991) — советский волейболист, учёный-электротехник.
 Китаев, Василий Николаевич (1849—1894) — русский военный инженер, художник и педагог.
 
 Китаев, Виталий Александрович (в монашестве Софроний; род. 1978) — епископ Русской православной церкви, епископ Губкинский и Грайворонский.
 
 Китаев, Владислав Николаевич (род. 1978) — руководитель протокола Президента Российской Федерации с 2016 года, действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

Г 
 Китаев, Григорий Георгиевич (1889—1971) — русский и советский уральский горщик.

Д

Е 
 Китаев, Егор Степанович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 6674; 5 декабря 1841 г.

И 
 Китаев, Игорь Игоревич (род. 1958) — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания.

М 
 Китаев, Март Фролович (1925—2020) — советский театральный художник, сценограф.

Н

С 
 Китаев, Семён Данилович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8261; 26 ноября 1849 г.
 Китаев, Сергей Николаевич (1864—1927) — русский военный, генерал-майор по адмиралтейству; брат В. Н. Китаева.
 Китаев, Станислав Петрович (1932—2015) — учёный-ихтиолог, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки Республики Карелия.
 Китаев, Степан Михайлович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; 26 ноября 1810 г. (в чине капитана 1-го ранга разжалован в матросы и лишён орденов).

Ф 
 Китаев, Фёдор Дмитриевич — Георгиевский кавалер; майор; № 2404 (1037); 10 марта 1812 г.



См. также 
 Китаево
 Дом Китаева